Laine steht für:

 Laine (Vorname), weiblicher Vorname

Laine ist Bestandteil des Namens folgender Fließgewässer:

 Kleine Laine, rechter Zufluss der Große Laine (Jachen) bei Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Scherenauer Laine, linker Zufluss der Ammer bei Scherenau, Gemeinde Unterammergau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern

Laine ist der Familienname folgender Personen:
 Aarne Laine (1916–1990), finnischer Schauspieler und Regisseur
 Alfred Laine (Pantsy Laine; 1895–1957), US-amerikanischer Kornettist 
 Annie Laine (* 1995), deutsche Schriftstellerin
 Antero Laine (* 1935), finnischer Redakteur und Gewerkschaftsführer
 Bob Laine (1910–1987), schwedisch-amerikanischer Jazzmusiker
 Charlie Laine (* 1984), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Cleo Laine (* 1927), britische Sängerin und Schauspielerin
 Denny Laine (* 1944), britischer Rockmusiker
 Doris Laine (* 1931), finnische Balletttänzerin
 Edvin Laine (1905–1989), finnischer Regisseur

 Eine Laine (1892–1970), finnische Schauspielerin, Regisseurin und Textdichterin
 Emma Laine (* 1986), finnische Tennisspielerin
 Ensio Laine (* 1927), finnischer Politiker
 Erkki Laine (1957–2009), finnischer Eishockeyspieler
 Esko Laine (* 1961), finnischer Kontrabassist
 Essi Laine (* 1984), finnische Tennisspielerin
 Frankie Laine (1913–2007), US-amerikanischer Sänger
 Hans Laine (1945–1970), finnischer Rennfahrer
 Heikki Laine (* 1983), finnischer Eishockeyspieler

 Jermu Laine (* 1931), finnischer Politiker
 Jo Jo Laine (1953–2006), US-amerikanisches Model, Sängerin und Schauspielerin
 Julian Laine (1907–1957), US-amerikanischer Jazz-Posaunist
 Lasse Laine (* 1947), finnischer Geräteturner
 Lasse J. Laine (* 1946), finnischer Ornithologe, Biologe und Schriftsteller
 Marko Laine (* 1968), finnisch-deutscher Basketballspieler
 Matias Laine (* 1990), finnischer Rennfahrer
 Melanie Laine (* 1975), kanadische Musikerin
 Murray De Laine, australischer Politiker
 Olavi J. Laine (1923–1991), finnischer Politiker
 Olli-Pekka Laine (* 1973), finnischer Musiker
 Oskari Fredrik Laine (1870–1937), finnischer Volksvertreter
 Papa Jack Laine (1873–1966), US-amerikanischer Bandleader
 Patrik Laine (* 1998), finnischer Eishockeyspieler
 Paul Laine, kanadischer Musiker
 Reino Laine (* 1946), finnischer Jazzmusiker und Politiker
 Sämpy Laine (1947–2012), finnischer Schauspieler
 Samu Laine (* 1974), finnischer Radrennfahrer 
 Samyr Lainé (* 1984), haitianischer Leichtathlet
 Sanna Laine (1891–1998), finnische alte Person
 Sarah Laine (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin
 Sari Laine (* 1962), finnische Karatekämpferin und -trainerin
 Sennu Laine, finnische Cellistin
 Sirkka Laine (* 1948), finnische Schriftstellerin
 Susanna Laine (* 1982), finnisches Model
 Sämpy Laine (eigentlich Seppo Laine; 1947–2012), finnischer Komiker und Schauspieler
 Teemu Laine (* 1982), finnischer Eishockeyspieler
 Timpa Laine (eigentlich Timo Laine; * 1966), finnischer Bassist
 Tommi Laine (* 1986), finnischer Eishockeyspieler
 Topias Laine (* 2001), finnischer Leichtathlet
 Wilho Laine (1875–1918), finnischer Politiker

Siehe auch:
 Laine Hills, Hügelgruppe im Palmerland, Antarktika
 MacLaine
 Leine
 Lain
 Lainé
 Layne
 Lane